|-
| 84101 - || || 4 de setembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84102 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84103 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84104 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84105 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84106 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84107 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84108 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84109 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84110 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84111 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84112 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84113 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84114 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84115 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84116 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84117 - || || 3 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84118 - || || 3 de setembre, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 84119 - || || 3 de setembre, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 84120 - || || 4 de setembre, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 84121 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84122 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84123 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84124 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84125 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84126 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84127 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84128 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84129 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84130 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84131 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84132 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84133 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84134 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84135 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84136 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84137 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84138 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84139 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84140 - || || 5 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84141 - || || 5 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84142 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84143 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84144 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84145 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84146 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84147 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84148 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84149 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84150 - || || 4 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84151 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84152 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84153 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84154 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84155 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84156 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84157 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84158 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84159 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84160 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84161 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84162 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84163 - || || 5 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84164 - || || 5 de setembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84165 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84166 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84167 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84168 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84169 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84170 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84171 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84172 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84173 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84174 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84175 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84176 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84177 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84178 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84179 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84180 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84181 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84182 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84183 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84184 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84185 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84186 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84187 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84188 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84189 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84190 - || || 6 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84191 - || || 6 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84192 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84193 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84194 - || || 7 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84195 - || || 7 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84196 - || || 2 de setembre, 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 84197 - || || 5 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84198 - || || 5 de setembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84199 - || || 8 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84200 Robertmoore || || 8 de setembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
4